Сучилин, Андрей Анатольевич (1959—2018) — советский и российский рок-музыкант, лидер группы «До мажор»
 Сучилин, Анатолий Александрович (1935—2022) — советский футболист, доктор педагогических наук, профессор.
 Сучилин, Владимир Викторович (1950—2014) — советский футболист.
 Сучилин, Павел Андреевич (род. 1985) — российский футболист, игрок в мини-футбол.